Piastenschloss (polnisch Zamek Piastowski) steht für folgende von den Piasten erbaute Schlösser in Polen:

 Piastenschloss (Brzeg) in Brzeg, Woiwodschaft Opole
 Piastenschloss (Gliwice) in Gliwice, Woiwodschaft Schlesien; siehe Schloss Gliwice
 Piastenschloss (Legnica) in Legnica, Woiwodschaft Niederschlesien
 Piastenschloss (Opole) in Opole, Woiwodschaft Opole